Лоик Раджабов (род. 17 сентября 1990 года) — таджикский боец смешанного стиля (ММА), представитель лёгкой весовой категории.  Принимал участие в турнирах таких промоушенов как EFC, PFL, GMC. Выступает на профессиональном уровне с 2012 года. Является бойцом промоушена UFC.

Спортивные достижения

Смешанные единоборства 
 Чемпионат мира по ММА (Прага 2015) —

Статистика ММА 

|-
|Победа
|align=center|16-4-1
| Зак Зэйн
|Гильотина (удушающий приём)
|EFC 44
|
|align="center"|1
|align="center"|3:23
|
|
|-
|Поражение
|align=center|15-4-1
| Рауш Манфио
|Решением (единогласным)
|PFL: финал сезона 2021
|
|align="center"|5
|align="center"|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|15-3-1
| Алекс Мартинез
|Решением (единогласным)
|PFL 7: плей-офф сезона 2021
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|14-3-1
| Ахмед Алиев
|Техническим нокаутом (удары)
|PFL 4: сезон 2021
|
|align="center"|1
|align="center"|0:27
|
|
|-
|Поражение
|align=center|13-3-1
| Алекс Мартинез
|Решением (раздельным)
|PFL 1: сезон 2021
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|
|
|-
|Поражение
|align=center|13-2-1
| Натан Шулте
|Решением (единогласным)
|PFL: финал сезона 2019
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|13-1-1
| Крис Уэйд
|Решением (единогласным)
|PFL 8: сезон 2019
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|
|
|-
|Ничья
|align=center|12-1-1
| Ислам Мамедов
|Ничья (большинством судейских голосов)
|Professional Fighters League - PFL 8: 2019 Season PFL Playoffs 2
|
|align="center"|2
|align="center"|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|12-1
| Ильес Джирун
|Решением (раздельным)
|PFL 5: сезон 2019
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|
|
|-
|Поражение
|align=center|11-1
| Рашид Магомедов
|Решением (единогласным)
|PFL 2: сезон 2019
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|11-0
| Садо Учар
|Сабмишном (удушение анаконды)
|MMA Live 2 2017 European Amateur MMA Championships
|
|align="center"|3
|align="center"|2:25
|
|
|-
|Победа
|align=center|10-0
| Дамир Михайлович
|Решением (раздельным)
|GMC German MMA Championship 12
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|9-0
| Ивица Джейкопик
|Техническим нокаутом (удары)
|Pro-League Fighting Karlsruhe Fight Night Live
|
|align="center"|1
|align="center"|1:41
|
|
|-
|Победа
|align=center|8-0
| Ислам Хапилаев
|Техническим нокаутом (остановка доктором)
|GMC 10 German MMA Championship 10
|
|align="center"|2
|align="center"|1:58
|
|
|-
|Победа
|align=center|7-0
| Бурак Кизилирмак
|Сабмишном (удушение север-юг)
|Sprawl & Brawl Sprawl & Brawl FC 4
|
|align="center"|2
|align="center"|3:29
|
|
|-
|Победа
|align=center|6-0
| Игорь Монтес
|Нокаутом (удары)
|GFC Road to M-1 Germany Final
|
|align="center"|1
|align="center"|1:07
|
|
|-
|Победа
|align=center|5-0
| Али Хассан
|Нокаутом (удары)
|Sprawl & Brawl Sprawl & Brawl FC 3
|
|align="center"|1
|align="center"|2:45
|
|
|-
|Победа
|align=center|4-0
| Фируз Кобилов
|Техническим нокаутом (удары)
|TFC Tajikistan Fighting Championship
|
|align="center"|1
|align="center"|0:59
|
|
|-
|Победа
|align=center|3-0
| Расул Мансуров
|Техническим сабмишном (удушение сзади)
|Tajikistan MMA Federation Battle of Champions 3
|
|align="center"|1
|align="center"|0:53
|
|
|-
|Победа
|align=center|2-0
| Христас Муратиди
|Сабмишном (удушение север-юг)
|Alash Pride - Great Battle 2
|
|align="center"|2
|align="center"|1:02
|
|
|-
|Победа
|align=center|1-0
| Юсуф Махмудов
|Техническим нокаутом (удары)
|Tajikistan MMA Federation Battle of Champions 2
|
|align="center"|3
|align="center"|0:47
|
|.
|}

Ссылки 
 Профиль Лоика Раджабова на сайте Sherdog
 Профиль Лоика Раджабова на сайте Fighttime

Примечания 

Бойцы смешанных единоборств Таджикистана